archidiecezja Aleppo – archidiecezja Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego